Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Martin Damm e Radek Štěpánek erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Damm con Cyril Suk e Štěpánek con Jiří Novák.

Damm e Suk hanno perso nel 1º turno contro Simon Aspelin e Andrej Ol'chovskij.

Novák e Štěpánek hanno perso in finale 6–4, 6–3 contro Joshua Eagle e Sandon Stolle.

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
 Martin Damm /  Cyril Suk (primo turno)
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (campioni)
 Jiří Novák /  Radek Štěpánek (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 2002
ATP Tour 2002